Josip Zovko (1970-2019) – attore croato
 Lovro Zovko (1981) – tennista croato
 Zdravko Zovko (1955) – ex pallamanista e allenatore di pallamano croato, fino al 1992 jugoslavo
 Željana Zovko (1970) – diplomatica e politica bosniaca